Acionador de disco - em informática, refere-se à unidade de armazenamento ou de leitura de dados
 Drive combo - leitor de CD que combina a capacidade de gravar CD-R/CD-RW com a habilidade de ler (mas não gravar) mídias de DVD.
 RAM drive - unidade de disco virtual criada na memória RAM
 Zip drive - sistema de disco removível de média capacidade, introduzido pela Iomega
 Jaz drive - sistema de disco removível de alta capacidade, introduzido pela Iomega

Música
 Drive (canção de Incubus)
 Drive (canção de R.E.M.)
 Drive (álbum de Alan Jackson)
 Drive (canção de The Cars)
 Dr1ve banda portuguesa

Cinema
 Drive (filme de 1988)
 Drive (filme de 2011) - Filme estrelado por Ryan Gosling

Desambiguação